Не́ксус ( — «связь, сцепление») — имеет множество значений в разных областях, но в общем случае обозначает центральную часть какой-либо сущности, центр сцепления каких-нибудь связей:

В биологии 
 нексус — участок контакта двух клеточных мембран, где располагаются каналы для обмена ионами и микромолекулами.

В языкознании 
 нексус — один из типов соотношения семантических и синтаксических валентностей слова.

В литературе 
 «Нексус» — роман Генри Миллера.

В компьютерных играх 
 Nexus: The Jupiter Incident — компьютерная игра 2004 года.
 Нексус времени - изобретение для считывания и прогнозирования вариантов будущего в Assassin's Creed.

Другое 
 Нексус — группировка рестлеров в WWE, выпускники первого сезона WWE NXT.
 WorldWideWeb — первый в мире веб-браузер, позже переименованный в «Nexus».
 Google Nexus — линейка мобильных Android-устройств (смартфонов и планшетов), выпускавшаяся Google.

См. также 
 Nexus

Примечания